Свети Клемент може бити:

 Папа Климент I (92. - 101.), четврти епископ тј. римски папа.
 Свети Клемент (острво), острво у саставу Паклених острва у Јадранском мору.